Caecilia Metella was de gebruikelijke naam van de vrouwen van de Caecilii Metelli. Om hen van elkaar te onderscheiden, droegen ze dikwijls ook het agnomen van hun vader in vrouwelijke vorm.

De bekendste Romeinse vrouwen met deze naam zijn:
 Caecilia Metella Cretica, dochter van Quintus Caecilius Metellus Creticus, echtgenote van Marcus Licinius Crassus minor en hierdoor schoondochter van de triumvir Marcus Licinius Crassus Dives, maar is vooral bekend omwille van haar grote tombe aan de Via Appia in het zuidoosten van Rome;
 Caecilia Metella maior, dochter van Quintus Caecilius Metellus Macedonicus, echtgenote van Gaius Servilius Vatia;
 Caecilia Metella minor, dochter van Quintus Caecilius Metellus Macedonicus, echtgenote van de consul van 111 v.Chr., Publius Cornelius Scipio Nasica Serapio;
Caecilia Metella Dalmatica, dochter van Lucius Caecilius Metellus Dalmaticus, echtgenote van achtereenvolgens Marcus Aemilius Scaurus en Lucius Cornelius Sulla;
Caecilia Metella Calva, dochter van Lucius Caecilius Metellus Calvus, zuster van Quintus Caecilius Metellus Numidicus en moeder van Lucius Licinius Lucullus;
Caecilia Metella Balearica maior, oudste dochter van Quintus Caecilius Metellus Balearicus, Vestaalse maagd;
Caecilia Metella Balearica minor, jongste dochter van Quintus Caecilius Metellus Balearicus, echtgenote van Appius Claudius Pulcher en moeder van Appius Claudius Pulcher, Publius Clodius Pulcher, Clodia, Clodia (?; echtgenote van Lucius Licinius Lucullus), Clodia;
Caecilia Metella Celer, voor de dochter van Quintus Caecilius Metellus Celer en echtgenote van Publius Cornelius Lentulus Spinther;

Zie ook 
 Caecilia (doorverwijspagina)

Referentie
 

Gens Caecilia
Romein